Ла-Пальма-де-Сервельо (, ) — муниципалитет  в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 5,47 км². Население — 3035 человек (по состоянию на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de l’Ajuntament
 Patrimoni històricoartístic de la Palma de Cervelló
 Web de La Palma de Cervelló

Муниципалитеты Барселоны